Дашковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Дашковское сельское поселение — входит в Серпуховский район.

Рязанская область
 Дашковское сельское поселение — входило в Рязанский район до административной реформы 2004 года.